Wells é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Wells (Dakota do Norte)
Condado de Wells (Indiana)

Desambiguações de topônimos